Миго́вич — українське закарпатьське прізвище.
 Мигович Віктор Іванович (* 1978) — український художник-монументаліст, кераміст, живописець, графік.
 Мигович Ганна Олександрівна (1946—2000) — українська майстриня художньої кераміки, живописець, графік.
 Мигович Іван Васильович (1945—2021) — живописець, графік.
 Мигович Іван Іванович (* 1942) — доктор філософських наук, колишній народний депутат України
 Мигович Михайло Михайлович (* 1959) — єпископ Васильківський, вікарій Київської єпархії УПЦ.Київського патріархату
 Мигович Олена Іванівна (1970—2000) — живописець, графік, кераміст.

Українські прізвища